Luis Padilla puede referirse a:

 Luis Padilla Guevara, compositor ecuatoriano;
 Luis Padilla Nervo, diplomático mexicano;
 Luis Carlos Padilla político venezolano;
 Luis Alberto Padilla, futbolista mexicano.
 Luis Guillermo Padilla (CC-PNC), político español.